Donkey Kong, videojoc de principis de la dècada de 1980
 Donkey Kong (personatge), personatge de videojoc
 Donkey Kong 64, videojoc de plataformes desenvolupat per Rare i publicat per Nintendo per a Nintendo 64
 Donkey Kong (videojoc), joc de màquina recreativa creat per Nintendo en l'any 1981
 Donkey Kong Country, videojoc de plataformes per a la SNES protagonitzat per dos micos
 Donkey Kong Country 2: Diddy's Kong Quest, seqüela del joc per a Super Nintendo, Donkey Kong Country
 Donkey Kong Country 3, videojoc de SNES i GameBoy Advance, creat per Nintendo
 Donkey Kong Country Returns, videojoc de Wii creat per Retro Studios 
 Donkey Kong Country: Tropical Freeze, videojoc de plataformes 2D desenvolupat per Retro Studios i publicat per Nintendo per a Wii U